Der Begriff Sandschneider bezeichnet:
 eine leichte Kutsche, siehe Sandschneider (Fuhrwerk)
 den deutschen Politikwissenschaftler Eberhard Sandschneider.